Наталино — название населённых пунктов на Украине:

 Наталино — село в Красноградском районе Харьковской области.
 Наталино — село в Высокопольском районе Херсонской области.
 Наталино, Феличе (род. 1992) — итальянский футболист, защитник.

См. также 
 Натальино